Лукина́ — женская форма русской фамилии , а также название населённых пунктов.

 Известные носители 
 Лукина, Виктория Михайловна (род. 1984) — российская актриса театра и кино.
 Лукина, Елена Ивановна (1920—2015) — советская лётчица, штурман женской лётной дивизии Марины Расковой.
 Лукина, Инна Николаевна (1931—2012) — советский и российский историк и псковский краевед, директор музея В. И. Ленина в Пскове.
 Лукина, Ксения Игоревна (род. 1996) — российская футболистка.
 Лукина, Любовь Александровна (1950—1996) — советская писательница-фантаст.
 Лукина, Наталья Васильевна (род. 1957) — член-корреспондент РАН, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.
 Лукина, Раиса Александровна (1904—1995) — советский музыкальный редактор киностудии «Мосфильм».
 Лукина, Светлана (род. 1979) — российская футболистка.
 Лукина, Серафима Фадеевна (1923—2009) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Лукина, Юлия Геннадьевна (род. 1988) — российская баскетболистка, мастер спорта международного класса.

Населённые пункты 
 Лукина — деревня в Катайском районе Курганской области.
 Лукина — деревня в Шатровском районе Курганской области.
 Лукина — деревня Баженовского сельского поселения в Байкаловском районе Свердловской области.
 Лукина — деревня Краснополянского сельского поселения в Байкаловском районе Свердловской области.
 Лукина — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.
 Лукина — деревня в Вагайском районе Тюменской области.